Boljare est un toponyme qui peut désigner :
Boljare, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Boljare, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.